Дудин, Михаил:
 Дудин, Михаил Александрович (1916—1993) — советский поэт, переводчик и журналист.
 Дудин, Михаил Николаевич (1910—2003) — советский военный инженер, главный архитектор Ташкента и Магнитогорска.